Road to Rupert («Дорога к Руперту») — девятая серия пятого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 28 января 2007 года на канале FOX. Третий эпизод из цикла «Road to…».

Сюжет 
Гриффины устраивают «домашнюю распродажу» (yard sale), чтобы избавиться от хлама. На ней Брайан случайно продаёт Руперта — любимого плюшевого медвежонка Стьюи. Попытка купить ему замену в игрушечном магазине ни к чему не приводит.

Тем временем Питер решает перепрыгнуть на семейном автомобиле ряд из машин, но у него ничего не получается, а Джо отбирает у него за эту выходку права.

Лоис уговаривает Мег немного побыть папиным личным водителем, но Питер всячески досаждает дочери, и издевается над ней во время вождения, а его друзья ему в этом помогают. Всё это приводит к ДТП, после которого сдерживаемая ярость Мег выливается на водителя, въехавшего в неё сзади.

Тем временем Стьюи пытается вычислить нового хозяина Руперта через федеральную базу данных ДНК, взяв её образцы с купюры, которой покупатель расплатился с Брайаном. Выясняется, что незнакомец живёт в Куахоге (Ложечная улица, дом 89), но его дом заброшен, человек уже куда-то уехал. Друзья замечают отъезжающий грузовик, бросаются за ним в погоню (их подвозит мэр Адам Вест), но теряют его из виду у границы с Коннектикутом. К счастью, из грузовика выпадает коробка, и Стьюи с Брайаном, изучив её, узнаю́т, что им надо в город Аспен, штат Колорадо.

Они отправляются в путешествие. Чтобы преодолеть горы, Стьюи и Брайан берут напрокат вертолёт, но пёс вскоре разбивает машину. Тем не менее, приятели достигают своей цели, но Стэнфорд Кордрей (новый владелец мишки) и его семья не хотят возвращать Руперта, и поэтому они ставят условие: слалом с горы на лыжах. Если победит Стьюи, то Руперт возвращается бывшему владельцу, если выигрывает Стэнфорд, то он забирает себе Брайана («—А что он умеет делать? —Он слижет с вас пиво, которым вы обольётесь. Слижет отовсюду…») Стьюи мошенничает, используя реактивные лыжи, но врезается в дерево и проигрывает. Тем не менее, друзья обманом (дворецкий из «лыжного домика» Стьюи плеснул ребёнку в лицо горячим чаем) отбирают Руперта у сына Стэнфорда и сбегают. Поняв, что до дома им добраться будет нелегко, они нападают на случайного водителя, отбирают у него машину и едут в Куахог.

Чуть позже Джо возвращает Питеру его права. Питер признаётся Мег, что не хотел её обижать, а просто «работал на публику», и что теперь они с ней будут «секретными лучшими друзьями» (secret best friends).

Создание 
 Автор сценария: Патрик Мейган
 Режиссёр: Дэн Повенмайер
 Композитор: Уолтер Мёрфи
 Приглашённые знаменитости: Роб Лоу, Тед Макгинли, Джордж Вендт, Коннор Триннир и Дейв Уиттенберг

Ссылки на культурные явления 
 На распродаже Гриффинов можно заметить диск «Stymie Gruffin: The Untold Story», что пародирует первый полнометражный мультфильм о Гриффинах.
 В сцене, где Стьюи представляет похороны Руперта, звучит композиция «О, благодать» (1779) Джона Ньютона; также эта сцена пародирует похороны Спока из второй части серии фильмов «Звёздного пути».
 Питер смотрит по телевизору сериал «Весёлая компания» (1982 — 1993).
 Во врезке можно увидеть Шэрон Стоун, пожирающую своего полового партнёра.
 Фраза Питера, пойманного Лоис в холодильнике, «Это не Питер, а всего-навсего Зуул» («there is no Peter, only Zuul») — пародия на фильм «Охотники за привидениями» (1984).
 Сцена танца Стьюи — пародия на фильм «Поднять якоря» («Anchors Aweigh») (1945). Каждый кадр в сцене прорисовывался особо тщательно, так как анимационный мальчик здесь тесно взаимодействовал с «художественным» моряком, и работа над сценой заняла много времени. Стьюи в этой сцене нарисован поверх мышонка Джерри, который танцевал в оригинале. Партнер малыша в сцене — Джин Келли.
 Музыкальная врезка «Мой чернокожий сын» («My Black Son») пародирует сериалы «Семейные узы» (1982 — 1989), «Панки Брюстер» (1984 — 1988), «Различные удары» (1978 — 1986) и «Трое — это компания» (1977 — 1984). Там же упоминается, что «В ролях — Питер Гриффин и Эммануэль Льюис».
 Брайан поёт песню Джеймса Тейлора «Country Road», когда они со Стьюи отправляются в путешествие автостопом.
 В машине Питер смотрит эпизод мультсериала «Губка Боб». Правообладатель телеканал «Nickelodeon» предоставил «Гриффинам» право полностью распоряжаться видео- и аудиорядом своего мультфильма.
 Сцена в автокинотеатре, где Питер головой пробивает крышу автомобиля — пародия на заставку мультсериала «Флинтстоуны».
 Сцена, в которой во время аварии вертолёта Брайан видит Стьюи в образе дьявола — пародия на фильм «Самолётом, поездом и автомобилем» (1987).
 Питер с друзьями ходили на фильм «Трудности перевода» (2003).
 Дворецкий в «лыжном домике» Стьюи — пародия на персонаж Джеки Глисона из одноимённого шоу (1949—1957).
 Сцена угона автомобиля Брайаном и Стьюи — пародия на фильм «Бешеные псы» (1992).
 Согласно дорожному указателю, расстояние между Аспеном и Куахогом составляет 2112 миль, что является пародией на альбом с аналогичным названием (1976) группы «Rush».

 Этот эпизод третий, в котором показываются совместные путешествия Брайана и Стьюи, как главных персонажей. Предыдущими были Road to Rhode Island и Road to Europe, следующими будут Road to Germany, Road to the Multiverse и Road to the North Pole. Все эти названия являются пародиями на серию из семи комедийных фильмов «Дорога на …» (1940 — 1962) с участием Боба Хоупа и Бинга Кросби.
 Заставка эпизода в корне отличается от стандартной: в ней фигурируют только Стьюи и Брайан, присутствует название серии, а вся она выполнена в стиле мультфильмов середины XX века.
 Питер покупает сам у себя перчатки мотогонщика Эвила Нивела.
 Стьюи в ярости называет Брайана «сукиным сыном» (son of a bitch), что не может оскорбить последнего, так как он — собака.
 Из базы данных ДНК выясняется, что новый владелец Руперта родился 20 июня 1966 года; смотрит сериалы «Детектив Раш», «Без следа» и «Yu-Gi-Oh!»

Удалённые и изменённые сцены 
 В целях экономии эфирного времени из ТВ-версии эпизода была удалена сцена, в которой Лоис высмеивала серию «Stewie Griffin: The Untold Story»; из тех же соображений только на DVD были оставлены сцены посещения Брайаном и Стьюи нескольких штатов.
 В целях политкорректности была изменена сцена, в которой Питер врезается в машину. Намёк на евреев был заменён на «лишение автомобиля девственности подушкой безопасности».
 Показавшись несмешной, была удалена сцена, в которой Стьюи принимает таблетки, чтобы успокоиться после пропажи Руперта.
 Сцена нападения Стьюи и Брайана на водителя машины была добавлена в последний момент, но была запрещена к показу по ТВ.

Ссылки 
 «Road to Rupert» на Internet Movie Database

Примечания 

Серии «Гриффинов»